Het tennistoernooi US Open werd in 1973 bij de vrouwen voor de 87e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale haar als vierde geplaatste landgenote Evonne Goolagong met 7-6, 5-7 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Billie Jean King (derde ronde)
  Margaret Court (winnares)
  Chris Evert (halve finale)
  Evonne Goolagong (finale)
  Kerry Melville (kwartfinale)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Olga Morozova (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1973